Candilejas puede referirse a:

En los espectáculos
La película de Charles Chaplin Candilejas.
El título español de la canción Eternally de Charles Chaplin.
La batería de luces al pie del escenario o candilejas.

En botánica
El nombre común de la planta Arisarum simorrhinum.
El nombre común de la planta Arisarum vulgare.
El nombre común de la planta ''Juncus subulatus.